В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Los Angeles 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Розмарі Казалс і Мартіна Навратілова виграли титул, у фіналі перемігши пару Кеті Джордан і Енн Сміт 7-6, 6-2.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Мартіна Навратілова (чемпіонки)
 Бетті-Енн Стюарт /  Венді Тернбулл (півфінал)

 Лора Дюпонт /  Пем Шрайвер (півфінал)
 Кеті Джордан /  Енн Сміт (фінал)

Основна сітка

Посилання 

LA Women's Tennis Championships